Division One (1969/1970) – był to 73. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 30 sierpnia 1969, a zakończył się 22 kwietnia 1970. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 25. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Colin Stein, który strzelił 24 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej